Вільям Фітцсіммонс () — американський музикант, мабуть, найвідоміший піснями «Passion Play» і «Please Don't Go», що прозвучали в серіалі «Анатомія Грей». Його перші два повноцінних альбоми, «When We Are Ghosts»(2005) та «Goodnight»(2006) були повністю власного виробництва і записані Фіцсіммонсом у своєму колишньому будинку в Піттсбурзі.

Біографія 
Фітцсіммонс народився в сім'ї двох сліпих батьків, і був вихований в Піттсбурзі, штат Пенсільванія. Він розвивав свої здібності до декількох інструментів.

Дискографія 
 Until When We Are Ghosts (2005)
Find It In Me
Passion Play
Candy
When I Come Home
Funeral Dress
My Life Changed
Forsake All Others
Kylie
Problem of Pain
When You Were Young
Shattered

 Goodnight (2006)
It's Not True
Hold On With My Open Hands
Everything Has Changed
Leave Me By Myself
Please Don't Go
You Broke My Heart
Body For My Bed
Never Let You Go
I Don't Love You Anymore
Mend Your Heart
Goodnight
Find My Way Home
Afterall

 The Sparrow and the Crow (2008)
After Afterall
I Don't Feel It Anymore (Song Of The Sparrow)
We Feel Alone
If You Would Come Back Home
Please Forgive Me (Song Of The Crow)
Further From You
Just Not Each Other
Even Now
You Still Hurt Me
They'll Never Take The Good Years
Find Me To Forgive
Goodmorning
Maybe Be Alright

 Derivatives (2010)
I Don't Feel It Anymore (feat. Brooke Fraser, George Raquet Remix)
If You Would Come Back Home (Mikroboy Remix)
I Don't Feel It Anymore (feat. Brooke Fraser — most places & feat. Loane UK/Euro)
You Still Hurt Me (feat. The Great Neck South HS Choir)
So This is Goodbye (Original Version)
Goodmorning (Pink Ganter Remix)
So This Is Goodbye (Pink Ganter Remix)
I Kissed A Girl (Katy Perry Cover)

 Різне
Heartless — Single (2009)
Covered in Snow — Single (2009)

Примітки

Посилання 
 
 
 The Guardian: New Band of the Day: William Fitzsimmons 

Фольк-музиканти США
Співаки США
Автори-виконавці США
Народились 1978